

Patronyme
 Gaëtan Englebert (1976- ) est un footballeur belge.
 Jean Englebert (1928- ) est un architecte belge.
 Jean-Luc Englebert (1968-) est un auteur-illustrateur de livres pour enfants belge.
 René Englebert est un tireur sportif belge.
 Omer Englebert (1983-1991), prêtre catholique belge et militant wallon.

Prénom
Englebert  de Nassau-Dillenbourg (1380-1442), comte de Nassau-Dillenbourg et comte de Vianden.
Englebert de La Marck ( -1368), comte de La Marck et Prince-évêque de Liège.  
Englebert Maghe (1636-1708), abbé de Bonne-Espérance.
Englebert Van Anderlecht (1918-1961), peintre belge.
Engelbert Hilbich (1923-2011), peintre allemand.

Industrie
Englebert, une ancienne marque de pneumatique belge.